Золотой Кубок чемпионов мира (), также известный как Мундиалито () — футбольный турнир, прошедший в Уругвае на стыке 1980 и 1981 годов, на который собрались все сборные, становившиеся на тот момент чемпионами мира, за исключением сборной Англии. Её отсутствие было восполнено одной из сильнейших на тот момент команд мира — сборной Нидерландов, занявшей на двух предыдущих чемпионатах мира второе место. Победителем турнира стала сборная Уругвая.

Проведение Кубка было приурочено к 50-летию первого чемпионата мира, также прошедшего в Уругвае. Все игры прошли на арене финального матча первого Мундиаля — «Сентенарио».

В 1985 и 1993 игрался Кубок Артемио Франки, а с 1992 играется Кубок конфедераций. Оба турнира являются правопреемниками Золотого Кубка чемпионов мира.

Команды-участницы 

Сборная Англии по футболу, чемпион мира 1966, решила сняться с соревнования.

Результаты

Группа A

Группа B

Финал 

 

 
 Игрок матча:  Вальдемар Викторино

Лучшие бомбардиры 
3 мяча
  Вальдемар Викторино
1 мяч
  Рамон Диас
  Диего Марадона
  Эдевалдо де Фрейтас
  Жуниор
  Сержиньо Шупала
  Сократес
  Тониньо Серезо
  Жозе Сержио Прести
  Клаус Аллофс
  Хорст Хрубеш
  Ян Петерс
  Карло Анчелотти
  Хорхе Барриос
  Хулио Сесар Моралес
  Венансио Рамос

Ссылки 
 Статистика 
 Статья о турнире

Товарищеские турниры по футболу
Не существующие ныне международные футбольные турниры
Соревнования национальных сборных по футболу